Camping fait référence à :
 un mot en anglais, participe présent du verbe to camp. Particulièrement, il peut désigner :
 l'activité consistant à camper dans la nature ;
 dans certains jeux vidéo, le camping, une technique consistant à rester au même emplacement en attendant qu'un joueur adverse passe devant le viseur ;
 un mot en français, employé pour désigner :
 le camping, au sens d'activité consistant à vivre (le plus souvent pendant les vacances) en dehors de son logement habituel ;
 le terrain de camping ;

Camping peut également faire référence à :

Films 
 Camping, film américain muet avec Victor Moore, de 1917 ;
 Camping, film italien de Franco Zeffirelli sorti en 1974 ;
 , film néerlandais réalisé par Thijs Chanowski en 1978 ;
 Camping, film danois avec Søren Pilmark, Per Pallesen and Rolv Wesenlund, de 1990 ;
 Camping Cosmos, film belge de Jan Bucquoy sorti en 1996 ;
 Camping, film danois avec Mia Lyhne et Kirsten Lehfeldt ;
 Et une série de films français de Fabien Onteniente :
 Camping, sorti en 2006 ;
 Camping 2, sorti en 2010 ;
 Camping 3, sorti en 2016.

Télévision 
 , série télévisée britannique de 2016 ;
 , série télévisée américaine de 2018, avec Jennifer Garner.

Musique 
 Camping, un titre inclus dans le CD Disney Children's Favorite Songs 4.

Autre 
 Camping, framework Web pour le langage Ruby développé par why the lucky stiff ;
 Le Camping, accélérateur de start-up à Paris, lancé par l'association Silicon Sentier.